maksimum – funkcja
 maksimum lokalne lub globalne funkcji